El término Blainville puede referirse a:

 Blainville, ciudad canadiense de la provinvia de Quebec.
 Blainville-Crevon, población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía.
 Blainville-sur-l'Eau, población y comuna francesa, en la región de Lorena.
 Blainville-sur-Mer, población y comuna francesa, en la región de Baja Normandía.
 Blainville-sur-Orne, población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía.
 Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777–1850), naturalista, zoólogo y anatomista francés.
 Zifio de Blainville, especie de cetáceo odontoceto de la familia Ziphiidae.